Ибра — город в мухафазе Северная Эш-Шаркия Султаната Оман, центр
одноименного вилайета. Расположен в 140 км к юго-востоку от столицы Маската. Население 29 060 человек (по оценке  2008 года).

История 
Ибра является одним из старейших городов в Омане и когда-то был центром торговли, религии, образования и искусства. Город приобрел своё значение как важный перекрёсток путей в мухафазе Шаркия. Ибра стал более современным городом с 1970 года, во время правления султана Кабуса. Город был соединён с Маскатом с помощью двухполосного шоссе, что привело к увеличению туризма. Была построена крупная больница. Город Ибра предоставляет три варианта высшего образования: технологический колледж Ибры, Институт медицинского ухода Ибры и, с осени 2010 г. — Университет Эш-Шаркии.

Этимология 
Историки до сих пор спорят о происхождении названия города. Некоторые предполагают, что оно происходит от арабского глагола (), что означает очищение вины.

Климат

Примечания

Ссылки 
 МИД Омана

Города Омана